15. Zimowy Puchar Europy w Rzutach – zawody lekkoatletyczne w konkurencjach rzutowych, które odbyły się 14 i 15 marca w Leirii w Portugalii.

Rezultaty

Mężczyźni

Seniorzy

Młodzieżowcy U23

Kobiety

Seniorki

Młodzieżowcy U23

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2015 w lekkoatletyce
2015
Lekkoatletyka w Portugalii
2015 w Portugalii
Leiria